Любо́вь Миха́йловна Кремлёва () — советская и российская легкоатлетка, специалистка по бегу на  средние и длинные дистанции. Выступала за сборные СССР, СНГ и России по лёгкой атлетике в 1990—2001 годах, бронзовая призёрка чемпионата мира в помещении, серебряная призёрка чемпионата Европы в помещении, победительница многих соревнований международного и национального значения, рекордсменка России в экидэне. Представляла Московскую область. Мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике.

Биография 
Любовь Кремлёва родилась 21 декабря 1961 года в городе Одинцово Московской области.

Впервые заявила о себе в лёгкой атлетике в сезоне 1986 года, когда на чемпионате СССР в Киеве стала бронзовой призёркой в беге на 1500 метров, уступив только Татьяне Самоленко и Равиле Аглетдиновой.

На чемпионате СССР 1988 года вновь выиграла бронзовую медаль на дистанции 1500 метров — на сей раз её обошли Лаймуте Байкаускайте и Светлана Китова.

В 1989 году на чемпионате СССР в Горьком получила серебро и бронзу в дисциплинах 1500 и 3000 метров соответственно.

На зимнем чемпионате СССР 1990 года в Челябинске одержала победу в беге на 3000 метров, тогда как на летнем чемпионате СССР в Киеве в той же дисциплине финишировала второй. Попав в основной состав советской национальной сборной, выступила на чемпионате Европы в Сплите, где стала четвёртой.

В 1991 году на чемпионате СССР в помещении в Волгограде была лучшей на дистанции 3000 метров и третьей на дистанции 1500 метров. В дисциплине 3000 метров также стала бронзовой призёркой на чемпионате мира в помещении в Севилье и на Кубке Европы во Франкфурте.

В 1992 году в составе сборной СНГ выиграла серебряные медали на чемпионате Европы в помещении в Генуе и на Финале Гран-при ИААФ в Турине.

После распада Советского Союза представляла на международных соревнованиях сборную России. Так, в 1993 году на чемпионате России в Москве стала бронзовой призёркой в беге на 1500 метров, побывала на чемпионате мира в Штутгарте, финишировала второй в беге на 800 метров на Кубке Европы в Риме и первой в беге на одну милю на Финале Гран-при ИААФ в Лондоне.

В 1994 году в беге на 1500 метров победила на Кубке Европы в Бирмингеме, стала четвёртой на чемпионате Европы в Хельсинки и на Играх доброй воли в Санкт-Петербурге.

На чемпионате мира в помещении 1995 года в Барселоне показала третий результат в беге на 1500 метров, однако вскоре выяснилось, что сделанный ранее допинг-тест показал наличие в пробах анаболических стероидов. В итоге её отстранили от участия в соревнованиях на 3,5 года и лишили бронзовой медали чемпионата мира.

По окончании срока дисквалификации в сезоне 1998 года Кремлёва вернулась в большой спорт, в частности выиграла бронзовую медаль в беге на 5000 метров на Играх доброй воли в Юниондейле.

В 1999 году на зимнем чемпионате России в Москве в беге на 3000 метров стала второй позади Ольги Егоровой.

На зимнем чемпионате России 2000 года в Волгограде обошла всех своих соперниц на дистанции 3000 метров, в то время как на летнем чемпионате России в Туле стала бронзовой призёркой на дистанции 1500 метров. Принимала участие в чемпионате Европы в помещении в Генте, но сошла здесь с дистанции и не показала никакого результата.

В 2001 году на соревнованиях в Иокогаме вместе со своими соотечественницами установила рекорд России в экидэне — 2:12:50.

В 2002—2007 годах достаточно успешно выступала на различных шоссейных соревнованиях в США.

Впоследствии работала тренером по физподготовке в женском хоккейном клубе «Атлант» из Одинцово.

Примечания 

Бегуны на средние дистанции СССР
Бегуны на длинные дистанции СССР
Бегуны на средние дистанции России
Бегуны на длинные дистанции России
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Легкоатлеты Москвы